Челове́чина — многозначный термин.
 Человечина — мясо человека (см. людоедство).
 Человечина — экспрессивное, увеличительное наименование человека.